De forma geral, armazenamento é o ato ou efeito de armazenar armazenamento in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-08-01 20:37:30]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/armazenamento , guardar, juntar qualquer coisa em algum lugar de forma que seja possível resgatá-la, consultá-la, usá-la ou consumi-la posteriormente. Pode-se armazenar diversos produtos, desde sólidos, líquidos ou gases. O armazenamento de sementes e materiais de propagação necessitam de condições especiais de estocagem.

Na informática 
Na informática, chamamos de armazenamento o ato de armazenar informações em algum dispositivo físico. Um dispositivo de armazenamento é um hardware capaz de armazenar uma quantidade considerável de informação.

Nos seres vivos 
Na psicologia, chamamos de armazenamento a capacidade que os seres vivos têm de guardar ou arquivar de forma organizada conhecimento ou informação que foi adquirida.

Para que se tenha o armazenamento, é necessário que a aquisição tenha ocorrido de forma correta e completa para que só assim possa ser colocada na memória.

Psicologia
Ciência da computação